2922 Dikan'ka è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1976, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a  e da un'eccentricità di 0,1447159, inclinata di 2,98944° rispetto all'eclittica.

L'asteroide è dedicato all'omonima località ucraina in cui è ambientata la raccolta di racconti Veglie alla fattoria presso Dikan'ka di Nikolaj Vasil'evič Gogol'.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Dikan'ka
Corpi celesti scoperti nel 1976